Тирмен:

 Тирме́н — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана
 Тирмен — роман Олди